A nyereg szó a következőket jelentheti:
 Nyereg – lóra vagy más állat hátára erősített készülék, amely az ülést biztosabbá és kényelmesebbé teszi
 nyereg – húros hangszerek alkatrésze
 Nyereg – a (motor)kerékpár része
 Nyereg – a domborzat egyik alkotóeleme
 Nyeregízület
 Nyeregfelület a matematikában (hiperbolikus paraboloid)